Loch Eynort kan syfta på följande platser:

Storbritannien 

 Loch Eynort (vik i Storbritannien, Highland), Skottland, 
 Loch Eynort (vik i Storbritannien, Eilean Siar), Skottland, 

Robotskapade Storbritannienförgreningar